Терешиха — название населённых пунктов:

 Терешиха — деревня в Харовском районе Вологодской области России.
 Терешиха — село в Бахмачском районе Черниговской области Украины.